Macska a galambok között Agatha Christie regénye
Macska a galambok között az ebből készült film